Steiggraben und Steigegraben sind Gewässernamen:

 Steiggraben oder Weidelbach (Alsenz), linker Zufluss der Alsenz in Cölln, Ortsgemeinde Mannweiler-Cölln, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Steiggraben (Neckar), rechter Zufluss des Neckars in Gemmrigheim, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Steiggraben (Schwarzbach), linker Zufluss des Schwarzbachs unterhalb von Geißlingen, Gemeinde Klettgau, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg

 Steigegraben, rechter Zufluss des Muckbachs in Dittwar, Stadt Tauberbischofsheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Steigbach